Motiv kan avse:

 Motiv (juridik) – en anledning till att begå ett brott
 Motiv (bildkonst) – det föremål som representeras i en bild
 Motiv (litteratur) – ett ämne som går att känna igen från ett textställe till ett annat
 Lagmotiv – ett samlingsbegrepp på de tryck som ges ut av departement, lagråd och regering med flera inför en lagändring
 Ledmotiv – en teknik att associera till stämningar, personer, händelser, platser etc. genom att återge en melodi, harmoniföljd, rytm eller instrumentation 
 Strukturmotiv – ett karakteristiskt strukturelement i en kedjad biologisk molekyl inom molekylärbiologin

Se även
 Motivation – ett psykologiska kännetecken som väcker en organism till handling mot ett önskat mål